Sudamericano de Rugby 2006 puede referirse a:

 Campeonato Sudamericano de Rugby A 2006, el torneo de primer nivel disputado por Argentina, Chile y Uruguay.
 Campeonato Sudamericano de Rugby B 2006, el torneo de segundo nivel disputado por Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela.
 Seven Sudamericano Masculino 2006, el torneo en modalidad de seven disputado por 8 selecciones.